Валентина Леонавичюте (, 1 июня 1946, Круонис — 1 марта 2015, Клайпеда) — литовская и советская театральная актриса, педагог.

Биография 
Родилась в местечке Круонис, Кайшядорский район, Каунасский уезд, Литовская ССР. В 1967 году окончила актёрский факультет Литовской государственной консерватории. После этого три месяца работала в Государственном комитете по телевидению и радиовещанию помощником режиссёра художественно-музыкальных передач. В 1967 году вошла в труппу Клайпедского драматического театра, где служила всю жизнь, стала одной из ведущих актрис театра. Сыграла более ста ролей. 

В 1976—1991 годах преподавала основы актёрского мастерства и режиссуры на Клайпедский факультет Литовской государственной консерватории. В 1991—2006 годах — в Клайпедском университете.

Умерла 1 марта 2015 года после продолжительной болезни.

Награды и премии 
 Золотой сценический крест и премия Министерства культуры Литвы за лучшую роль второго плана в спектакле «Мея» (2008).
 Премия Правительства Литвы в области культуры и искусства (2013).

Работы в театре 

  — «Барбара Радвилайте» Юозас Грушас — Эльжбетта
  — «Мамаша Кураж» Б. Брехт — Катрина
  — «Слон» Александр Копков — Даша
  — «Генрих IV» Луиджи Пиранделло — Шут
  — «На дне» М. Горький — Анна
  — «Только надеюсь» Михаил Рощин — Надя
  — «Добрый человек из Сезуана» Б. Брехт — вдова Шин
  — «Ясонас» Саулюс Шальтянис — Мамочка
  — «Лысая певица» Эжен Ионеско — миссис Смит
  — «Возвращение в пустыню» Райнер Мария Колтес — Матильда Шепруа
  — «Всё о женщинах» Миро Гавран — Ольга, Стела, Каролина, Мима
  — «Холодный ребёнок» Марюс фон Маенбург — Мамочка
  — «Король Лир» У. Шекспир — Шут
  — «Мея» Марина Кар — Бабушка Фрахлон
  — «Дом» И. Тургенев
  — «Вышел ангел из тумана» П. Гладилин
  — «Горбунок» Игнас Шейнюс
  — «Соната призраков» Август Стриндберг
  — «Мышьяк и старые кружева» Йозеф Кессельринг
  — «Женщина без тела» Мате Матишич

Фильмография 
  — Добро ксёндза черти ловят () 
  — Вилюс Каралюс () — эпизод

Примечания

Ссылки 
 Валентина Леонавичюте. Биография
 Клайпедский драмтеатр. Валентина Леонавичюте
 Aktorė Valentina Leonavičiūtė: Vardas - tai mano gyvenimo istorija // Интервью, 14 февраля 2012
 Valentina Leonavičiūtė: "Akys - aklos. Žiūrėk širdimi"